Charles Hénard (1756-1812), portraitiste et miniaturiste français ;
 Antoine-Julien Hénard (1812-1887), architecte français ;
 Eugène Hénard (1849-1923), son fils, architecte et urbaniste français ;
 Nicolas Hénard (1964-), navigateur et sportif français ;
 Robert Hénard (1871-1940), écrivain français.